Schloss Haselbach steht für:

 Schloss Haselbach (Haselbach), Landkreis Passau
 Schloss Haselbach (Schwandorf), Landkreis Schwandorf

Siehe auch:
 Schloss Oberhaselbach, Landkreis Straubing-Bogen